Das Dubai Darts Masters war ein Turnier im Dartsport und wurde vom 26. bis zum 27. Mai 2016 zum vierten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das erste Event der World Series of Darts 2016. Austragungsort war zum vierten Mal das Dubai Tennis Stadium in Dubai.

Titelverteidiger Michael van Gerwen wurde durch eine 9:11-Finalniederlage gegen Gary Anderson zum ersten Mal überhaupt beim Dubai Darts Masters bezwungen.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 8 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den 6 bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit und 2 Wildcard-Spielern zusammen. Die Position in der Order of Merit war Grundlage für die Setzliste.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 26. Mai statt. Spielmodus war ein best of 19 legs. Die Halbfinals und das Finale wurden alle am Abend des 27. Mai in einem best of 21 legs-Modus ausgetragen.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt $ 245.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelte, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das Dubai Darts Masters 2016 waren folgende 8 Spieler qualifiziert:

 Die 6 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand 3. Januar 2016; nach der PDC World Darts Championship 2016 –, von denen alle gesetzt waren
 Die 2 Wildcard-Teilnehmer

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Gary Anderson
  Adrian Lewis
  Phil Taylor
  Peter Wright
  James Wade

Wildcard Teilnehmer
  Raymond van Barneveld
  Dave Chisnall

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

Dubai Darts Masters
World Series of Darts 2016